W Polsce
 Jabłonna – część miasta Otwock
 Jabłonna – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna 
 Jabłonna – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Jabłonna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce
 Jabłonna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Jabłonna 
 Jabłonna – osada w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów
 Jabłonna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk 
 Jabłonna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków 
 Jabłonna – część wsi Glinik w woj. podkarpackim,w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Jabłonna – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Jabłonna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody 
 Jabłonna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice 
 Jabłonna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Rydzyna 
 Jabłonna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów

 Jabłonna – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim
 Jabłonna –  gmina w województwie mazowieckim

 Jabłonna – gromada w powiecie białobrzeskim
 Jabłonna – gromada w powiecie bychawskim
 Jabłonna – gromada w powiecie nowodworskim
 Jabłonna – gromada w powiecie sokołowskim
 Jabłonna – gromada w powiecie wolsztyńskim

 Jabłonna – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich

 Zobacz też
 Jabłonna Lacka, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Średnia, Stara Jabłonna-Kolonia, Jabłonna-Majątek, Huta Szkła „Jabłonna”